Honigtopf, auch Honigtöpfchen, bezeichnet:

 Honigtopf oder Honigtöpfchen als Aufbewahrungsbehälter für Honig
 eine Form römischer Gebrauchskeramik, die einigen Inschriften zufolge zur Aufbewahrung von Honig diente, aber nachweislich auch für andere Zwecke benutzt wurde
 Honeypot, eine Einrichtung in Computer-Netzwerken, die bewusst exponiert wird, um Hacker oder Vandalen bei Einbruchsversuchen und anderen schädigenden Aktivitäten zu beobachten
 in der Biologie der Honigtopfameisen Arbeiterinnen, die als „sozialer Magen“ dienen
 ein Schwimmgerät in den Geschichten um Pu den Bären
 einen Handlungsort der Harry-Potter-Romane, siehe Handlungsorte der Harry-Potter-Romane #Der Honigtopf
 Honigtöpfchen als umgangssprachliche Bezeichnung für Vagina